Ответный удар:

 «Ответный удар» — франко-итальянский фильм, вышедший в 1957 году.
 «Ответный удар» — британский телесериал, выходящий с 2010 года.
 «Ответный удар: Возмездие» — шестой сезон телесериала.
 «Ответный удар» — десятый фильм из советского телевизионного цикла «Следствие ведут ЗнаТоКи».
 «Ответный удар» — второй студийный альбом советско-российской хеви-метал-группы «Август».